

Personnalités 

 Édouard Ahnne (1867-1945), missionnaire protestant à Tahiti, directeur d'école, Compagnon de la Libération ;
 Georges Ahnne (1903-1949), homme politique français, député des Établissements français de l'Océanie ; 
 Paul Ahnne (1910 - 1977), conservateur du Cabinet des estampes aux musées de Strasbourg, auteur d'ouvrages sur l'art en Alsace;
 Pierre Ahnne (né en 1954), écrivain français.